BNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baganga (Filippine)
 bnq – codice ISO 639-3 della lingua bantik